Alcides Leão foi um compositor, instrumentista, maestro, arranjador e orquestrador de música popular brasileira.

Discografia 
 40 graus de frevo
 Bate-estaca
 Caprichado
 Deslizando
 Dose pra leão
 Envenenado 
• Mordido
• O Contador de Histórias
• Cortina de Frevo

Compositores da Paraíba
Naturais de Campina Grande